

Плезантвілл — місто, штат Айова
 Плезантвілл — місто, штат Нью-Джерсі
 Плезантвілл — місто в окрузі Бедфорд, штат Пенсільванія
 Плезантвілл — місто в окрузі Венанго, штат Пенсильванія
 Плезантвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Плезантвілл — селище, штат Огайо

Див. також 
 Плезантвіль (фільм)